|-
| (61301) 2000 ON47||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61302) 2000 OS47||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61303) 2000 OY47||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61304) 2000 OJ48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61305) 2000 OV48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61306) 2000 OF49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61307) 2000 OJ49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61308) 2000 ON49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61309) 2000 OF50||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61310) 2000 OQ50||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61311) 2000 OR50||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61312) 2000 OS50||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61313) 2000 OF51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61314) 2000 OH51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61315) 2000 OM51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61316) 2000 ON51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61317) 2000 OO51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61318) 2000 OV51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61319) 2000 OW51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61320) 2000 OZ51||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61321) 2000 OO54||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61322) 2000 OT54||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61323) 2000 OZ54||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61324) 2000 OO56||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61325) 2000 OV56||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61326) 2000 OP57||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61327) 2000 OR57||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61328) 2000 OD58||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61329) 2000 OG58||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61330) 2000 OT58||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61331) 2000 OH59||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61332) 2000 OL59||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61333) 2000 OP59||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61334) 2000 OS59||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61335) 2000 OT59||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (61336) 2000 OT67||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61337) 2000 OE68||||29 липня 2000||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| (61338) 2000 PK||2000 PK||1 серпня 2000||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (61339) 2000 PA1||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61340) 2000 PY2||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61341) 2000 PC3||||1 серпня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 61342 Lovejoy||||3 серпня 2000||Обсерваторія Лумбера||Ґордон Ґаррард
|-
| (61343) 2000 PC5||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61344) 2000 PT5||||3 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (61345) 2000 PU5||||3 серпня 2000||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (61346) 2000 PD8||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61347) 2000 PE8||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61348) 2000 PF8||||4 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61349) 2000 PD9||||6 серпня 2000||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (61350) 2000 PL9||||6 серпня 2000||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (61351) 2000 PS9||||9 серпня 2000||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (61352) 2000 PY9||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61353) 2000 PE10||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61354) 2000 PY10||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61355) 2000 PD11||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61356) 2000 PG11||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61357) 2000 PZ11||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61358) 2000 PK12||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61359) 2000 PW13||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61360) 2000 PB14||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61361) 2000 PB18||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61362) 2000 PO19||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61363) 2000 PT19||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61364) 2000 PH20||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61365) 2000 PW20||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61366) 2000 PE21||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61367) 2000 PG22||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61368) 2000 PH22||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61369) 2000 PO22||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61370) 2000 PU22||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61371) 2000 PO23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61372) 2000 PQ23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61373) 2000 PG24||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61374) 2000 PA25||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61375) 2000 PE25||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61376) 2000 PC28||||4 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (61377) 2000 PO28||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61378) 2000 PU28||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61379) 2000 PG29||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61380) 2000 PH29||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61381) 2000 PL29||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61382) 2000 PR29||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61383) 2000 QB||2000 QB||20 серпня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 61384 Артуроромер (Arturoromer)||2000 QW||22 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (61385) 2000 QG1||||23 серпня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 61386 Намікосі (Namikoshi)||||24 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (61387) 2000 QR2||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61388) 2000 QA3||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61389) 2000 QD3||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61390) 2000 QR3||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61391) 2000 QT3||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61392) 2000 QC4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61393) 2000 QD4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61394) 2000 QY4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61395) 2000 QZ4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61396) 2000 QD5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61397) 2000 QF5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61398) 2000 QJ5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61399) 2000 QZ5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 61400 Voxandreae||||25 серпня 2000||Обсерваторія Емеральд-Лейн||Лорен Болл
|}

Див. також 
 Список астероїдів

61300